błyszczyki, mekhauzje – zwyczajowa nazwa ryb z rodzaju Moenkhausia:
 błyszczyk brylantowy (M. pittieri)
 błyszczyk ogonoplamy (M. oligolepis)
 błyszczyk parański (M. sanctaefilomenae)
 błyszczyk – zwyczajowa nazwa ryb z rodzaju Peprilus:
 błyszczyk (Peprilus triacanthus)
 błyszczyk karaibski (Peprilus paru)
 błyszczyk kalifornijski (Peprilus simillimus)
 inne gatunki ryb określane nazwą błyszczyk:
 błyszczyk cesarski (Nematobrycon palmeri)

Zobacz też 
 błyszczyk do ust

Przypisy